Hobbit, czyli tam i z powrotem – powieść autorstwa J.R.R. Tolkiena
 Hobbit – rasa zamieszkująca stworzoną przez Tolkiena mitologię Śródziemia
 Hobbit – trylogia filmowa w reżyserii Petera Jacksona, ekranizacja powieści Tolkiena
 Hobbit: Niezwykła podróż – pierwsza część trylogii
 Hobbit: Pustkowie Smauga – druga część trylogii
 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii – trzecia część trylogii
 Hobbit – film animowany z 1977 roku, ekranizacja powieści Tolkiena
 Hobbit – radziecki film z 1985 roku, ekranizacja powieści Tolkiena
 popularna nazwa człowieka z wyspy Flores – patrz: Homo floresiensis